Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Екатерина Макарова и Елена Веснина — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)

<li>  Кара Блэк /  Саня Мирза (Финал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
<li>  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)
<li>  Луция Градецкая /  Чжэн Цзе (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2014